Андрес Марсело Носиони (, родился 30 ноября 1979 года в Гальвесе) — бывший аргентинский профессиональный баскетболист, известный по выступлениям за испанские команды и в НБА. Олимпийский чемпион 2004 года в составе национальной сборной Аргентины, бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года. Основная позиция — лёгкий форвард, может также играть на позиции тяжёлого форварда.

Карьера

Аргентина и Испания 
Профессиональная карьера Андреса Носиони началась в 1995 году в Аргентинской баскетбольной лиге, а в сезоне 1998—1999 спортсмен получил звание «Лучшего запасного игрока». В 2001 году Носиони перебрался в Испанию, где провел четыре сезона за клуб «ТАУ Керамика» и один сезон за «Манресу». В 2004 году спортсмен удостоился звания Самого ценного игрока по итогам регулярного сезона.

НБА 
После выигранной золотой медали на Олимпийских играх 2004 Ночиони подписал контракт с «Чикаго Буллз». Его соотечественники Ману Жинобили и Карлос Дельфино к этому времени уже играли в НБА.

В своём дебютном сезоне Носиони провёл 81 игру и набирал в среднем 8,4 очка за игру.
Агрессивная манера игры Носиони в защите один раз привела его к временному отстранению за жесткий фол против Тэйшона Принса из «Детройт Пистонс». Также в одной игре Андрес жёстко сфолил на Дуэйне Уэйде из «Майами Хит», за что Удонис Хаслем толкнул Носиони в первый ряд зрителей. Один из зрителей кинул в Носиони бутылку, после чего был выведен из зала охраной.

В первой игре плей-офф НБА Носиони заработал 25 очков и 18 подборов, играя все 48 минут. После этой игры Андрес стал лидером «Буллз». В сезоне 2005/2006 Носиони был признан игроком года «Чикаго Буллз». Андрес пропустил большую часть сезона 2006/2007 из-за перенесенного плантарного фасцита. Назад на баскетбольную площадку Носиони вернулся 8 апреля 2007 года в игре против «Торонто Рэпторс».

После сезона 2006/2007 Носиони стал ограниченно свободным агентом. 18 июля 2007 года он подписал новый пятилетний контракт с «Чикаго Буллз».

В феврале 2009-го Носиони вместе с Дрю Гуденом и Седриком Симмонзом был обменян в «Сакраменто Кингз» на Джона Сэлмонса и Брэда Миллера.

Летом 2010 года был обменян в «Филадельфия Севенти Сиксерс» вместе с Спенсером Хоусом на Самюэля Далемберта. 29 декабря 2010 года в матче против «Финикс Санз» набрал 22 очка и забрал 12 подборов. 20 марта 2012 года он был отчислен из команды.

Личная жизнь 
Андрес — второй сын Педро Хосе и Анжелы Пальмиры, которые также родились в Санта-Фе. Баскетболист и его старший брат Пабло вместе с родителями фактически проживал в Галвезе, в 80 км от Санта-Фе, где Андрес получил школьное образование. У Носиони и его супруги Паулы Ракель Аймонэтто есть два сына, Лауреано и Бенисио.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт (англ.) (исп.)
 
 Профиль на Euroleague.net 
 Andres Nocioni на ESPN 

Баскетболисты Аргентины
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Манреса»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки сборной Аргентины по баскетболу
Чемпионы Америки по баскетболу
Олимпийские чемпионы от Аргентины
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года